Головна ялинка - ялинка, що є головною у певному населеному пункті на новорічні свята, може бути як природною так і штучною.
 Головна ялинка (Київ)
 Головна ялинка (Вінниця)
 Ялинка на Трафальгарській площі - головна різдвяна ялинка Великої Британії